Panic peut désigner :

Botanique 
 Panic, nom vernaculaire désignant diverses espèces de plantes herbacées de la famille des Poaceae ;
 dont le genre Panicum

Bande dessinée 
 Panic, comics publié par EC Comics

Cinéma 
 Panic!, film britannique réalisé par David Aylott sorti en 1914
 Panic, film britannique réalisé par John Gilling sorti en 1963
 Panic, film philippin sorti en 1973
 Panic, film canadien réalisé par Bashar Shbib sorti en 1997
 Panic, film américain réalisé par Henry Bromell sorti en 2000
 Panic, titre original du film américain Terreur dans les airs, réalisé par Bob Misiorowski sorti en 2001
 Panic, film sorti en 2011
 Panic, série télévisée Amazon Prime en cours de diffusion

Jeu de société 
 No Panic, jeu de société

Jeu vidéo 
 Panic!, jeu vidéo de réflexion sorti en 1993 sur Mega-CD

Musique 
 Panic, producteur et disc jockey de techno hardcore néerlandais
 Panic, chanson du groupe The Smiths sortie en 1986
 Panic, album du groupe pop-punk MxPx, sorti en 2005
 Panic, album du groupe Caravan Palace sorti en 2012

Télévision 
 Panic!, série télévisée américaine diffusée en 1957
 Panic, téléfilm diffusé en 1999

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Homonymie de titre